To je seznam pomembnejših ali slavnejših oseb, ki so umrle zaradi covida-19, bolezni, ki jo povzroča okužba z virusom SARS-CoV-2, ki se je razširil po svetu med pandemijo covida-19.

Seznam smrti leta 2020

Opombe

Sklici